1955 Голяма награда на Нидерландия е 3-то за Голямата награда на Нидерландия и пети кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 19 юни 1955 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия